Список государственных учреждений культуры Ярославской области

Федеральные государственные учреждения культуры 
 Российский академический театр драмы им. Фёдора Волкова
 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Государственные учреждения культуры

Музеи 
 Ярославский художественный музей
 Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха»
 Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей
 Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Образовательные учреждения 
 Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова
 Ярославское училище культуры
 Ярославское художественное училище
 Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области

Библиотеки 
 Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова
 Областная юношеская библиотека им. А. А. Суркова
 Областная детская библиотека им. И. А. Крылова
 Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих

Театры 
 Ярославский государственный театр кукол
 Ярославский государственный театр юного зрителя

Другие учреждения 
 Ярославская государственная филармония
 Киновидеоцентр
 Областной Дом народного творчества
 Ярославский областной центр творческой реабилитации инвалидов
 Общежитие учреждений культуры Ярославской области

Муниципальные учреждения культуры 
 Даниловский историко-краеведческий музей им. П. К. Шарапова
 Мышкинская картинная галерея
 Этнографический музей кацкарей
 Пошехонский историко-краеведческий музей
 Централизованная библиотечная система города Ярославля
 Центральная детская библиотека
 Ярославский джазовый центр

Ссылки 
 Учреждения. Департамент культуры Ярославской области